Keszet
 Keszet (grupa medialna)
 Keszet 12

Zobacz też 
 Ben-Cijjon Keszet
 INS Keszet
 INS Keszet